Аббревиатура ОГСО может означать:
 ОГСО () — азербайджанская военная организация, занимающаяся охраной первых лиц государства.
 ОГСО () — советские горнострелковые части, существовавшие во время Битвы за Кавказ и обладавшие высоким уровнем подготовки для боёв в горах.

Примечания